Ferrari F138 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами, разработанный конструкторами команды Scuderia Ferrari для участия в Чемпионате мира сезона  года. Индекс в названии модели означает сочетание цифр года выпуска (2013) и числа цилиндров мотора.

Презентация

Результаты в чемпионате мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

 

Шасси Ferrari Формулы-1